Overgangskalender van 1584 (Bohemen, Moravië)
 Overgangskalender van 1584 (katholiek Zwitserland)
 Overgangskalender van 1584 (Lausitz, Silezië)
 Overgangskalender van 1584 (Westfalen)